Имя Селим Герай носили несколько правителей Крымского ханства:

 Селим I Герай — хан Крыма в 1671—1678, 1684—1691, 1692—1699 и 1702—1704 годах.
 Селим II Герай — хан Крыма в 1743—1748 годах.
 Селим III Герай — хан Крыма в 1765—1767 и 1770—1771 годах.